Gattuso ist der Familienname folgender Personen:

 James Gattuso (1957–2020), US-amerikanischer Ökonom 
 Greg Gattuso (* 1962), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Sébastien Gattuso (* 1971), monegassischer Leichtathlet
 Gennaro Gattuso (* 1978), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Stefano Gattuso (* 1984), italienischer Rennfahrer